Badia di Sant'Andrea – edificio religioso di Genova
 Badia di Sant'Andrea – edificio religioso di Loro Ciuffenna